David Morris (1924-2007) – attore inglese
 David "Dai" Morris (1941) – ex rugbista gallese
 David Morris (1984) – sciatore freestyle australiano
 David Morris – regista britannico
 David Morris – calciatore scozzese